Olympius ist der Name folgender Personen:

 Olympius (Beamter), Magister officiorum unter Kaiser Honorius 
 Olympius (Exarch) († um 651), byzantinischer Kammerdiener, Exarch und Usurpator
 Olympius Palladius, praefectus Aegypti